St. Anthony steht als Ortsname für:

 St. Anthony (Idaho), eine Stadt im US-Bundesstaat Idaho
 St. Anthony (Iowa), eine Stadt im US-Bundesstaat Iowa
 St. Anthony (Neufundland), eine Stadt in Neufundland
 St. Anthony (Minnesota), eine Stadt im US-Bundesstaat Minnesota
 St. Anthony (Stearns County, Minnesota), eine Stadt in Minnesota

im Englischen 
 In seiner ursprünglichen Bedeutung steht das englische St. Anthony für einen der vielen Heiligen dieses Namens, siehe heiliger Antonius.

Siehe auch
 St Anthony Battery 
 St Anthony Falls
 Anthony
 San Antonio (Texas)